Aleix III Àngel (vers 1153 - després del 1211), emperador romà d'Orient del 1195 al 1203 
 Aleix III Comnè de Trebisonda (1338-1390), emperador de Trebisonda